Sankt Ottilien oder St. Ottilien steht für:
 St. Ottilien (Buttisholz), Wallfahrtskirche und Weiler in Buttisholz, Kanton Luzern, Schweiz 
 St. Ottilien (Helsa), Ortsteil von Helsa, Landkreis Kassel, Hessen
 St. Ottilien (Freiburg im Breisgau), Waldheiligtum im Freiburger Stadtteil Waldsee, Baden-Württemberg
 Erzabtei Sankt Ottilien, Erzabtei im Klosterdorf Sankt Ottilien (Eresing), Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Ottilienkirche (Kirchengebäude)
 Sankt Odilia
 Sankt Ottilia